Тракт — поліпшена ґрунтова дорога, велика наїжджена дорога, шлях.
 Шлунково-кишковий тракт
 Голосовий тракт
 Шар трактів
  Тракт (лат. tractus) в католицькій  месі спів, що заміняє  алілуя в дні покаяння і жалоби.
  Тракт — селище в  Княжпогостському районі Республіки Комі, Росія
 Тракт (село)